Bosznia-Hercegovina
 Petrovice (Kalesija), falu a Bosznia-hercegovinai Föderációban

 Csehország
 Petrovice (Blanskói járás), község a Blanskói járásban
 Petrovice (Bruntáli járás), község a Bruntáli járásban
 Petrovice (Hradec Králové-i járás), község a Hradec Králové-i járásban
 Petrovice (Příbrami járás), község a Příbrami járásban
 Petrovice (Rakovníki járás), község a Rakovníki járásban
 Petrovice (Třebíči járás), község a Třebíči járásban
 Petrovice (Ústí nad Labem-i járás), község az Ústí nad Labem-i járásban
 Petrovice (Ústí nad Orlicí-i járás), község az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Petrovice (Znojmói járás), község a Znojmói járásban
 Petrovice (Jablonné v Podještědí), Jablonné v Podještědí városrésze a libereci járásban
 Petrovice (Prága), Prága egyik városrésze
 Petrovice I, község a Kutná Hora-i járásban
 Petrovice II, község a Kutná Hora-i járásban
 Petrovice u Karviné, község a Karvinái járásban
 Petrovice u Sušice, község a Klatovyi járásban

 Szlovákia
 Trencsénpéteri (szlovákul Petrovice), község Szlovákiában a Zsolnai kerületben